Катерино́польский райо́н () — упразднённая административная единица на юге Черкасской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Катеринополь.

География 
Площадь — 725 км2.

История 
Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Звенигородского района.

Демография 
Население района составляет 29 тыс. человек (данные 2005 г.), в том числе в городских условиях проживают около 11 тыс. Всего насчитывается 33 населённых пункта.

Административное устройство

Населённые пункты 
 29 сёл: Бродецкое • Вербовец • Гончариха • Грушковка • Гуляйполе • Елизаветка • Зализнячка • Кайтановка • Киселевка • Кобылянка • Лисичья Балка • Луковка • Любисток • Мокрая Калигорка • Надвысье • Новоселица • Окнино • Пальчик • Петраковка • Потоки • Радчиха • Рассоховатка • Ромейково • Стийково • Ступичное • Сухая Калигорка • Шестаково • Ямполь • Ярошовка
 2 посёлка городского типа: Ерки • Катеринополь
 2 посёлка: Новоукраинка • Червоный Брод

Экономика

Транспорт

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины